Кардиналы, возведённые Папой римским Бонифацием IX — 8 прелатов, клириков и мирян были возведены в сан кардинала на двух Консисториях за почти пятнадцатилетний понтификат Бонифация IX.

На обеих консисториях было назначено по четыре кардинала.

Консистория от 18 декабря 1389 года 
 Энрико Минутоли, архиепископ Неаполя (Неаполитанское королевство);
 Бартоломео Улиари, O.F.M., епископ Флоренции (Флорентийская республика);
 Козимо Джентиле Мильорати, епископ Болоньи, вице-камерленго Святой Римской Церкви (Папская область);
 Кристофоро Марони, епископ Изернии (Папская область).

Консистория от 27 февраля 1402 года 
 Антонио Каэтани, патриарх Аквилеи (Венецианская республика);
 Бальтазар Косса, апостольский протонотарий, аудитор Трибунала Священной Римской Роты (Папская область);
 Леонардо Сайбо, генуэзский юрист (Генуэзская республика);
 Анджело Сайбо, (Генуэзская республика).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Бонифацием IX ;
 Кардиналы возведённые папой римским Бонифацием IX;
 Консистория 1389 года;
 Консистория 1402 года.

Бонифаций VIIII

Бонифаций IX